Váltságdíj (Ransom!) – 1956-os amerikai film, rendező Alex Segal, főszereplő Glenn Ford
 Váltságdíj (Tribute to a Bad Man) – 1956-os amerikai film, rendező Robert Wise, főszereplő James Cagney
 Váltságdíj (Ransom) – 1974-es brit film, rendező Caspar Wrede, főszereplő Sean Connery
 Váltságdíj (Ransom) – 1996-os amerikai film, rendező Ron Howard, főszereplő Mel Gibson
 Váltságdíj (Kidnapped) – 2006–2007 között futott amerikai televíziós sorozat
 Váltságdíj (Ransom) – 2017–2019 között futott amerikai televíziós sorozat